Německé slovo Edelstein (drahokam) má více významů:

Příjmení
 Jakob Edelstein (1903–1944), osobnost sionistického hnutí v Československu a člen Rady starších ghetta Terezín
 Juli-Joel Edelstein (* 1958), izraelský poslanec za stranu Likud a předseda Knesetu
 Lisa Edelstein (* 1966), americká herečka a dramatička.

Další
 německý název hradu Edelštejn u Zlatých Hor
 inkoust od společnosti Pelikan

Externí odkazy 
 
 

Židovská příjmení